Ву́лиця Бетхо́вена — назва вулиць у деяких населених пунктах України та інших країн.

Вулиця Бетховена — вулиця в місті Горлівка Донецької області.
 Вулиця Бетховена — вулиця в місті Дніпро.
 Вулиця Бетховена — вулиця в місті Дрогобич.
 Вулиця Бетховена — вулиця в місті Єнакієве Донецької області.
 Вулиця Бетховена — вулиця в місті Запоріжжя.
 Вулиця Бетховена — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Бетховена — вулиця в місті Коломия.
 Вулиця Бетховена — вулиця в місті Кривий Ріг.
 Вулиця Бетховена — вулиця в місті Львів.
 Вулиця Бетховена — вулиця в місті Марганець.
 Вулиця Бетховена — вулиця в місті Сімферополь.
 Вулиця Бетховена — вулиця в місті Суми.
 Вулиця Бетховена — вулиця в місті Умань.
 Вулиця Бетховена — вулиця в місті Чернівці.

Вулиці, названі на честь людей